Минага́ва () — японская фамилия. Известные носители:

 Минагава, Ёнэ (1893—2007) — долгожительница, в 2007 году была старейшей жительницей Земли.
 Минагава, Дзюнко (род. 1975) — сэйю, известная по озвучиванию юных мальчиков.
 Минагава, Кэнтаро (род. 1977) — японский горнолыжник, участник четырёх Олимпиад.
 Минагава, Хироси (род. 1970) — разработчик видеоигр, работающий в компании Square Enix.
 Минагава, Юсукэ (род. 1991) — японский футболист.